ТЦС — многозначная аббревиатура:
 ТЦС — терминал центральной сигнализации
 ТЦС — транспортер цепной скребковый

См. также 
  — аббревиатура латиницей